Жирусса́н, Жіруссан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 32 км на північний схід від Тулузи, 35 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 806 осіб у працездатному віці (15-64 років) 634 були активні, 172 — неактивні (показник активності 78,7%, у 1999 році було 70,9%). З 634 активних працювала 601 особа (332 чоловіки та 269 жінок), безробітних було 33 (15 чоловіків та 18 жінок). Серед 172 неактивних 55 осіб було учнями чи студентами, 58 — пенсіонерами, 59 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 547 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1420,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жируссан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн